La Coupe de Macédoine du Nord de football (en tant qu'État indépendant) est une compétition créée en 1992.

Histoire

Palmarès

Bilan par club

Notes et références

Liens externes 
 Macedonian Football 
 Site officiel de la Fédération de Macédoine de football  

Compétition de football en Macédoine du Nord
Macedoine